Надежда Ивановна Шутова (в девичестве — Лекомцева; 28 января 1955, д. Лонки-Ворцы, Игринский район, УАССР, РСФСР, СССР) — советский и российский учёный, историк, археолог, этнолог. Доктор исторических наук, старший научный сотрудник Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН, профессор, Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики.

Биография 
Надежда Ивановна происходит из семье сельской интеллигенции, родилась 28 января 1955 г. в д. Лонки-Ворцы Игринского р-на УАССР. В 1977 году окончила исторический факультет Удмуртского университета, по специальности историка, преподавателя истории и обществоведения. С 1979 году работает в Удмуртском институте истории, языка и литературы УрО РАН. В 1990—1991 годах прошла стажировку в Институте археологии АН СССР. В 1991 г. защитила под руководством академика В. В. Седова кандидатскую диссертацию по теме «Удмуртские могильники XVI — первой половины XIX вв.». С 1997 по 2012 год прошла несколько научных стажировок в Хельсинкском университете. В 2000 году защитила докторскую диссертацию по теме «Дохристианские культовые памятники в удмуртской религиозной традиции: Опыт комплексного исследования».

Научная деятельность 
Исследования Шутовой посвящены проблемам истории и культуры народов Приуралья. В 1980-х годах в нескольких археологических экспедициях ею были обнаружены 10 неизвестных раннее средневековых городищ в зоне расселения в пределах Арской земли. С 1985 по 1990 год она изучала удмуртские кладбища XVI—XIX века. На этой основе она ппроанализировала изменение произошедщие в погребальных обрядах и классифицировала вещевойинвентарь, который складывался с умершими. Она выяснила, что священные места финно-угорских племён, обитавших в пределах Камско-Вятского регионе в средние века обладают уникальными особенностями планировки, а также используемыми для ритуальных целей средств. Результаты исследований Шутовой используются в обучении школьников на уроках краеведения и истории, а также при проведении факультативов.

Входит в состав диссертационного совета по защите докторских диссертаций Удмуртского университета. Входила в состав программного комитета VI Всероссийской конференции «Финно-угорский мирв полиэтничном пространстве России: культурное наследие и новые вызовы».

Публикации 
Автор более 150 научных публикаций.

 Шутова Н. И. Удмурты XVI- первой половины XIX вв.: по данным могильников. Ижевск, 1992. 264 с.
 Шутова Н. И. Дохристианские культовые памятники в удмуртской религиозной традиции: опыт комплексного исследования. Ижевск, 2001. 304 с.
 Культовые памятники Камско-Вятского региона: Материалы и исследования. Монография / Отв. ред. Н. И. Шутова. Ижевск, 2004. 228 с.
 Удмуртская мифология  / Под ред. В. Е. Владыкина, Т. Г. Владыкиной. Ижевск, 2004.
 Иванов А. Г., Иванова М. Г., Останина Т. И., Шутова Н. И. Археологическая карта северных районов Удмуртии. Ижевск, 2004. 276 с.
 Шутова Н. И., Капитонов В. И., Кириллова Л. Е., Останина Т. И. Историко-культурный ландшафт Камско-Вятского региона / Науч. ред. Н. И. Шутова. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН. 2009. 244 с.
 Shutova N. Trees in udmurt religion // Antiquity. 2006. Т. 80. № 308. С. 318—327.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Останиной в системе ИСТИНА 
 Профиль Останиной на elibrary